Mimétisme : stratégie adaptative d’imitation.
 Mimétisme comportemental : mécanisme fondamental de l’apprentissage.
 Mimétisme juridique : systèmes juridiques inspirés d’autres systèmes juridiques.
 Désir mimétique : théorie de René Girard.
 Mimétisme vavilovien : évolution naturelle d’une mauvaise herbe vers l’imitation d’une plante cultivée.
 Évolution du mimétisme chez les insectes
 Mimétisme pouyannien : pseudocopulation (botanique)

Articles connexes 
 Imitation (processus d'apprentissage)
 Tromperie animale
 Mimèsis